Velká solná poušť může být:
 Dašt-e Kavír – poušť v Íránu
 Great Salt Lake Desert, Solná poušť, Velká solná poušť – poušť v Utahu